

Patronyme

 Jean-Charles Chapais (1811-1885), homme politique et père de la Confédération canadienne ;
 Jean Charles Louis Thomas Chapais (1850-1926), auteur agricole et un haut fonctionnaire québécois ;
 Thomas Chapais (1858-1946), historien québécois.

Toponyme

Chapais, une ville du Québec.
Chapais, un canton du comté du Kamouraska, au Québec, au Canada.
Zec Chapais, une zone d'exploitation contrôlée (zec), située au Québec, au Canada.